F33 peut faire référence à :
 Fedora33, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 HMS Somali (F33), un destroyer de la Classe Tribal de la Royal Navy ;
 Troubles dépressifs récurrents (y.c. Dépression saisonnière), d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres